Putuo (普陀) ist 
ein Stadtbezirk (普陀区) der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Shanghai, siehe Putuo (Shanghai);
ein Stadtbezirk (普陀区) der bezirksfreien Stadt Zhoushan in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Putuo (Zhoushan);
eine Kurzbezeichnung für die Insel Putuo Shan (普陀山) vor der Küste der chinesischen Provinz Zhejiang.